Fred Enke – giocatore di football americano statunitense
 Hartmut Enke – musicista tedesco
 Karin Enke – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca
 Robert Enke – calciatore tedesco
 Wilhelmine Enke – amante di Federico Guglielmo II di Prussia